Влади́мир Ко́стин:
 Костин, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук .
 Костин, Владимир Васильевич (1939—1975) — советский актёр.
 Костин, Владимир Дмитриевич (1938—1997) — советский и российский художник-постановщик.
 Костин, Владимир Макарович (1917—1995) — советский скульптор.
 Костин, Владимир Михайлович (род. 1955) — российский писатель, журналист, драматург, педагог.
 Костин, Владимир Николаевич (1911—1981) — доктор технических наук, лауреат Сталинской премии. Примечания